República de Sakhà, dins la Federació de Rússia
 Sakha o Sakkra, ciutat d'Egipte, antiga Xois